Карповская Полина Ивановна (в девичестве — Игошина; 19 августа 1923, Пенза, РСФСР— 25 июня 2005) — советская и латвийская актриса. Заслуженная артистка Латвийской ССР.

Биография 
Полина Игошина родилась 19 августа 1923 года в городе Пенза.

Окончила Пензинскую среднюю школу, Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в Москве (1948).

Актриса Рижского театра русской драмы (1949—1956), Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1957—1989).

Замужем за журналистом Николаем Карповским.

Признание и награды 
 1966 — Заслуженная артистка Латвийской ССР

Творчество

Роли в театре

Рижский театр русской драмы 
 1949 — «Дворянское гнездо» по роману И. С. Тургенева — Лиза
 1949 — «Двадцать лет спустя» Михаил Светлов — Валя
 1950 — «С любовью не шутят» Педро Кальдерона — Беатрис
 1950 — «Слово женщинам» Элины Залите — Инна
 1951 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Марья Антоновна
 1955 — «В огне» Рудольфа Блауманиса (повторная редакция) — Кристина
 1956 — «Шестой этаж» А. Жери — Жермена

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 
 1957 — «В поисках радости» Виктора Розова — Леночка
 1959 — «На улице Уитмена»  — Оури Андерсен
 1959 — «Друг мой Колька» Александра Хмелика — Анна Николаевна Новикова — председатель родительского комитета
 1959 — «Чёртова мельница» Исидора Штока по пьесе Яна Дрды — Кача, служанка Дисперанды
 1960 — «Кукла Надя» Вадима Коростылёва — Злая волшебница Пустота
 1960 — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена — Миссис Тэтчер
 1961 — «Третье желание» В.Блажека — Вера
 1962 — «Крышу для Матуфля» Ив Жамиака — Мария, жена Матуфля
 1962 — «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона — Тётушка Ив
 1963 — «Перед ужином» Виктора Розова — Мария Ивановна
 1964 — «Двадцать лет спустя» Михаила Светлова — Берта Кузминична
 1964 — «Оловянные кольца» Тамары Габбе — Януария — королева Фазании и Павлинии
 1964 — «Тень» Евгения Шварца — Вторая женщина
 1965 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Мамаева
 1965 — «Гусиное перо» Семёна Лунгина — учитель Василиса Фёдоровна
 1966 — «Варшавский набат» Вадима Коростылёва Режиссёр: Н. М. Шейко — Первая женщина
 1967 — «Первый день» Владимира Маяковского — «театральная импровизация»
 1968 — «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова Виктора Розова — Марья Михайловна Любецкая, опытная женщина
 1969 — «Принц и нищий» по роману Марка Твена — Женщина, которая будто бы вызвала бурю
 1970 — «Девочка и апрель» Тамары Ян — Варвара — старшая; Анна Петровна
 1972 — «Валентин и Валентина» Михаила Рощина — Мать Валентины
 1973 — «Брат Алёша» по роману Фёдора Достоевского Виктора Розова — Баба
 1973 — «Ситуация» Виктора Розова — Пелагея Лескова
 1974 — «Разные напевы» З.Халафяна — Сатен
 1976 — «Ночь после выпуска» Владимира Тендрякова — Зоя Владимировна
 1976 — «Нина» Андрея Кутерницкого — Надежда Филипповна
 1978 — «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского — Шеповалова
 1979 — «История одного покушения» Семёна Лунгина и Ильи Нусинова — Бабка Купчика
 1982 — «Леший» А. П. Чехова — Войницкая
 1984 — «Снежная королева» по пьесе Евгения Шварца — бабушка Герды и Кея
 1985 — «Том Сойер» по роману Марка Твена — Вдова Дуглас
 1986 — «Гекльберри Финн» по роману Марка Твена — Салли

Примечания

Литература и источники 
 Teātris un kino biogrāfijās : enciklopēdija / sast. un galv. red. Māra Niedra; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga : Preses nams, 1999-. — (Latvija un latvieši). 2.sēj. К-Ņ. — 2002. — 462 lpp. : il. ISBN 9984-00-331-0

Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина